Дзержинка — название населённых пунктов в России:

 Дзержинка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Дзержинка — исчезнувшее село в Марьяновском районе Омской области.
 Дзержинка — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Дзержинка — бывший хутор в Гудермесском районе Чечни.

Украина:
 Дзержинка — исторический район Кривого Рога, местность, где проживали рабочие рудоуправления им. Ф. Э. Дзержинского.

См. также 
 Концертный зал «Дзержи́нка» в Самаре.
 «Дзержинка» — название футбольного клуба «Сталь» Днепродзержинск (ныне — Каменское) в 1934 году.

Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского